Cloud Master è un videogioco arcade del 1988 pubblicato da Taito, in seguito convertito per numerose piattaforme.

Sparatutto a scorrimento orizzontale distribuito in Giappone come , del gioco è stata realizzata una versione per PC Engine dal titolo Gokuraku! Chuuka Taisen.

Trama 
Il protagonista del gioco è il profeta Michael Chen che deve effettuare un viaggio attraverso la Cina a bordo di una nuvola.

Note

Collegamenti esterni